Åshammar kan syfta på:

 Åshammar – en tätort i Sandvikens kommun
 Åshammar, Grums kommun – en småort i Grums kommun
 Åshammars IK – en idrottsförening i Åshammar, Sandvikens kommun